El término CNT puede referirse a:

Sindicatos 
 Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sindicato español.
 Confédération Nationale du Travail (CNT), sindicato francés.
 Convención Nacional de Trabajadores, central sindical de Uruguay (actual PIT-CNT).

Medios y telecomunicaciones 
 CNT, periódico que edita el sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
 Central Nacional de Televisão, emisora de televisión brasileña.
 Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), empresa estatal de telecomunicaciones de Ecuador.

Organizaciones y gobierno 
 Centro Nacional de Trasplantes, organización española encargada de los trasplantes realizados en dicho país. También conocida como Organización Nacional de Trasplantes.
 Confederación Nacional de Talleres, organización patronal latinoamericana de talleres automotrices.
 Consejo Nacional de Transición, gobierno libio formado por los líderes de la Rebelión en Libia de 2011.